Ludwigsfeld ist 

 ein Stadtteil von München, siehe Ludwigsfeld (München)
 eine Siedlung bei dem Münchener Stadtteil Ludwigsfeld, siehe Siedlung Ludwigsfeld
 ein Stadtteil von Neu-Ulm, siehe Ludwigsfeld (Neu-Ulm)
 ein Stadtteil von Nürnberg, siehe Ludwigsfeld (Nürnberg)